— четвёртая по распространённости японская фамилия. Особенно часто встречается в окрестностях города Осака. Внесена в генеалогические списки «Синсэн Сёдзироку», хотя её носит множество несвязанных семей.

Известные носители

А, Г 
 Танака, Айми (род. 1992) — японская сэйю.
 Танака, Ао (род. 1998) — японский футболист.
 Танака, Гиити (1863—1929) — генерал Императорской армии, политик, 26-й премьер-министр Японии.

Д 
 Танака, Дзюнъя (род. 1987) — японский футболист.
 Танака, Дин Джордж (более известен как Дин Кэйн; род. 1966) — американский актёр.

Ё 
 Танака, Ёсики (род. 1952) — японский писатель-фантаст.

К 
 Танака, Какуэй (1918—1993) — член Либерально-демократической партии, 64-й и 65-й премьер-министр Японии.
 Танака, Канэ (1903—2022) — японская долгожительница.
 Танака, Карэн (род. 1961) — композитор и пианистка, лауреат премии Гаудеамус.
 Танака, Кэйдзи (род. 1994) — японский фигурист-одиночник.
 Танака, Кинуё (1909—1977) — актриса, кинорежиссёр.
 Танака, Коити (род. 1959) — инженер и химик, лауреат Нобелевской премии 2002 года.
 Танака, Косэй (род. 1995) — японский боксёр-профессионал.
 Танака, Кохэй (род. 1954) — композитор и аранжировщик музыки для нескольких известных аниме.

М 
 Танака, Макото (род. 1975) — японский футбольный защитник.
 Танака, Маркус Тулио (род. 1981) — футболист, защитник сборной Японии.
 Танака, Маюми (род. 1955) — японская сэйю.
 Танака, Минами (род. 1996) — японская сэйю и актриса.
 Танака, Митинори (род. 1990) — японский боец ММА.

Н 
 Танака, Нобуо (1935—2018) — японский сэйю.

Р 
 Танака, Райдзо (1892—1969) — японский контр-(позже вице-) адмирал, командовавший 2-й эскадрой эскадренных миноносцев Императорского флота Японии в годы Второй Мировой войны.
 Танака, Раймонд Кэнъити (1927—2021) — католический епископ Киото.
 Танака, Риэ (род. 1979) — японская сэйю и певица.
 Танака, Рюкити (1896—1972) — японский генерал, впервые применивший политику трёх «всех».
 Танака, Рэйна (род. 1989) — японский идол, J-pop-певица, вокалистка группы Morning Musume.

С 
 Танака, Сатоко (род. 1942) — японская пловчиха, призёр Олимпийских игр.
 Танака, Сёхэй (1946—1962) — японский физик (музыкальный акустик), инженер и государственный деятель.
 Танака, Сигэхо (1878—1974) — японский биолог, считается отцом японской ихтиологии.
 Танака, Синдзи (род. 1960) — японский футболист.
 Танака, Сидзуити (1887—1945) — японский генерал, военный губернатор Филиппин с 1942 по 1943 год.

Т 
 Танака, Тадамити (1945—2013) — японский борец вольного стиля.
 Танака, Тацуя (род. 1982) — японский футболист.
 Танака, Тиа (род. 1987) — американо-вьетнамская порноактриса.
 Танака, Тоёити (1946—2000) — японский и американский физико-химик, известный исследованиями полимерных гелей.
 Танака, Токити (1877—1961) — японский дипломат, первый посол в СССР.
 Танака, Томоми (род. 1988) — японская бегунья на длинные дистанции.
 Танака, Томоюки (1910—1997) — японский кинопродюсер, наиболее известный созданием серии фильмов о Годзилле.
 Танака, Тосиаки (1935—1998) — японский игрок в настольный теннис, многократный победитель мировых чемпионатов.
 Танака, Тосибуми (1911—1982) — японский политик.

Ф 
 Танака, Франциск Ксаверий Эйкити (1902—1983) — католический епископ Такамацу.
 Танака, Фумиаки (род. 1985) — японский профессиональный регбист.

Х 
 Танака, Хаюма (род. 1982) — японский футболист.
 Танака, Хидэюки (род. 1950) — японский сэйю.
 Танака, Хирокадзу (род. 1957) — музыкант и композитор.
 Танака, Хироси (род. 1941) — японский хоккеист на траве.
 Танака, Хироюки (род. 1964) — японский режиссёр, сценарист и актёр кино.
 Танака, Хиромити (род. 1962) — геймдизайнер, продюсер, игровой режиссёр.
 Танака, Хитоми (род. 1986) — японская порноактриса и фотомодель.

Ю

Ссылки